Хокейні ігри LG 2011 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 10—13 лютого 2011 року у Стокгольмі. Матч Росія — Фінляндія відбувся у Митищі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах або у овертаймі, ПО — поразка по булітах або у овертаймі, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Найкращі гравці турніру

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 Архів 

 
Шведські хокейні ігри 
Єврохокейтур
Хокей у Швеції‎ 
2011 у хокеї з шайбою
Лютий 2011
2011 у шведському спорті‎